Roger Cotes (1682-1716), un matematico inglese
 Cotes, comune della comunità Valenciana
 Cotes,  paese del Leicestershire

Cotes, genere di coleotteri della famiglia Anthicidae